Monte Cristo eller Montecristo kan syfta på:

 Monte Cristo (företag) – en speltillverkare
 Monte Cristo Homestead – en herrgård och ett museum i Australien
 Montecristo (cigarr) – ett kubanskt cigarrmärke
 Monte cristo, en variant av drinken caipirinha

Geografi

Argentina 

 Monte Cristo, Argentina, Córdoba,

Colombia 

 Montecristo kommun, Bolívar, 
Montecristo, Colombia,

Italien 

 Montecristo, ö, Toscana,

Mexiko 

 Monte Cristo, Morelos, Huitzilac, 
 Monte Cristo, Oaxaca, Santa María Chilchotla, 
 Emiliano Zapata, Tabasco kommun, 
 Montecristo, Simojovel, 
 Montecristo, Venustiano Carranza,

Se även
Greven av Monte Cristo – en roman av Alexandre Dumas den äldre från 1844